Odry is de naam van een tweetal plaatsen in Europa:
 Odry (powiat Chojnicki), dorp in powiat Chojnicki, Polen
 Odry (okres Nový Jičín), stad in okres Nový Jičín, Tsjechië